Sarpsborg 08 FF é um clube de futebol norueguês, com sede em Sarpsborg, fundada em 2008, atualmente disputa a Tippeligaen.

Elenco Atual 
Atualizado em 22 de Abril de 2014.

Treinadores
 Conny Karlsson (Jan 1, 2008–Sept 23, 2009)
 Roar Johansen (Sept 24, 2009–Dec 31, 2012)
 Brian Deane (Jan 1, 2013–Nov 9, 2014)
 Geir Bakke (Jan 1, 2015–)

Clubes de futebol da Noruega
Clubes de futebol fundados em 2008